Stíhací závod mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2015 se konal v neděli 8. března jako v pořadí druhý mužský závod biatlonu v lyžařském středisku v Kontiolahti Stadium. Zahájení stíhacího závodu proběhlo v 13:15 hodin středoevropského času.

Obhájcem titulu byl Emil Hegle Svendsen z Norska, který se dokázal ze 36. místa na startu vyhoupnou na 19. pozici. Úřadujícím olympijským vítězem v této disciplíně ze sočských her byl francouzský biatlonista Martin Fourcade, který se z 12. pozice dokázal dostat na 7. místo.

Mistrem světa se stal Němec Erik Lesser, který jako jediný z celého startovního pole ani jednou nechyboval na střelnici. Stříbrnou medaili ukořistil ruský závodník Anton Šipulin. Bronz získal Tarjei Bø, který tak obhájil svou pozici na startu.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2015